Dicke steht für:

 Dicke (Kürten), Wohnplatz der Gemeinde Kürten im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dicke (Lied), ein Lied von Marius Müller-Westernhagen
 Optische Dicke, optische Tiefe ()
 Wanddicke, kurz Dicke

Dicke ist der Familienname folgender Personen:
 August Dicke (1859–1929), deutscher Kommunalpolitiker und Oberbürgermeister von Solingen
 Detlev Christian Dicke (1942–1992), deutscher Rechtswissenschaftler
 Elisabeth Dicke (1884–1952), deutsche Krankengymnastin
 Elisabeth Altenrichter-Dicke (1929–2013), deutsche Malerin
 Eugen Dicke (1860–1945), deutscher Unternehmer und Schriftsteller 

 Johannes Dicke III. († 1352), Ratsherr und Bürgermeister 
 Julius Dicke (1863–1933), deutscher Architekt und Stadtbaumeister
 Karl-Gustav Dicke (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Dicke (* 1953), deutscher Politikwissenschaftler
 Marcel Dicke (* 1957), niederländischer Entomologe
 Marliese Dicke (* 1955), deutsche Juristin, Richterin und Gerichtspräsidentin
 Peter Dicke (* 1956), deutscher Organist und Musikpädagoge
 Robert Henry Dicke (1916–1997), US-amerikanischer Physiker und Astrophysiker
 Willem Karel Dicke (1905–1962), niederländischer Kinderarzt

Der Dicke steht für:
 Der Dicke, deutsche Fernsehserie, siehe Die Kanzlei

als Beiname von Personen:
 Folke der Dicke
 Heinrich I. (Navarra)
 Karl der Dicke
 Leopold IV. von Habsburg
 Ludwig VI. (Frankreich)
 Olav II. Haraldsson
 Wilhelm der Dicke

Siehe auch:
 Dick
 Diecke
 Dike
 Dycke